Бёрч, Берч () — фамилия.

Известные носители:
 Бёрч, Артур Джон (1915—1995) — австралийский химик.
 Бёрч, Брайан Джон (род. 1931) — британский математик, известный по формулировке гипотезы Бёрча — Свиннертон-Дайера.
 Бёрч, Боб (1956—2012) — американский музыкант.
 Берч, Брайан (1931—2019) — английский футболист.
 Бёрч, Джон (1918—1945) — американский миссионер и разведчик, убитый китайскими коммунистами.
 Общество Джона Бёрча — правая политическая организация, названная в его честь.
 Бёрч, Джонатан (род. 1968) — английский игрок в снукер.
 Берч, Коллин («Куки») — американская кёрлингистка.
 Бёрч, Мартин (1949—2020) — британский музыкальный продюсер.
 Бёрч, Ноэль (род. 1932) — французский историк и теоретик кино, кинокритик американского происхождения.
 Бёрч, Пол (1910—1982) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Бёрч, Сэмюэл (1869—1955) — английский художник-постимпрессионист.
 Бёрч, Сэмюэль (1813—1885) — британский египтолог и собиратель древностей.
 Бёрч, Томас (1779—1851) — американский художник.
 Бёрч, Тора (род. 1982) — американская актриса, исполнительница детских ролей.
 Бёрч, Уильям (1755—1834) — американский художник и гравёр, отец Томаса Бёрча.
 Бёрч, Эшли (род. 1990) — американская актриса озвучивания, певица и сценарист.

См. также 
 Барч
 Бирч

Примечания